El título «The Italian Job» puede referirse a:

Cine 
 The Italian Job (Un trabajo en Italia (Esp.)/Faena a la Italiana (Uru.) (1969), película dirigida por Peter Collinson.
 The Italian Job (La estafa maestra) (2003), película dirigida por F. Gary Gray.

Videojuego 
 The Italian Job (2001), desarrollado por Pixelogic y distribuido por Rockstar Games.
 The Italian Job (2003), desarrollado por Climax Studios y distribuido por Eidos Interactive.

ru:Ограбление по-итальянски (фильм, 2003)